Марія Коритцева і Тетяна Пучек виграли титул, у фіналі перемігши пару Моніка Нікулеску і Галина Воскобоєва з рахунком 6–3, 2–6, [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Baku Cup, парний розряд
2011